Federico Lovera Di Maria – politico e militare italiano
 Giuseppe Lovera di Maria – ammiraglio italiano
 Ottavio Lovera di Maria – politico italiano, senatore del Regno d'Italia nella XV legislatura